Le terme de critérium est utilisé dans le monde du cyclisme et la compétition motocycliste pour faire référence à des courses. 
 Le critérium inter-IEP est une compétition regroupant chaque année les étudiants des différents Instituts d'études politiques en France.
 Le terme critérium fédéral désigne les compétitions individuelles de la fédération française de tennis de table
 Critérium est une catégorie de gymnastique rythmique.
 Criterium (sans accent) est une marque déposée en 1939 par la fabrique de crayons Gilbert, désignant un criterium à poussoir et devenue un nom commun en France pour désigner tous types de portemines. Cette marque appartient à Bic depuis 1983 qui l'exploite pour ses portemines haut de gamme.
 Le critérium est aussi un terme utilisé en équitation pour désigner des concours.
 Le critérium est un grand rassemblement festif d'étudiants en médecine de France. Il se déroule deux fois dans l'année : l'hiver (dans une station de ski), et l'été durant une semaine. Cet évènement attire un grand nombre de carabins venant de toutes les facultés. Le critérium pharmacie n'existe plus depuis 2010 et a été remplacé depuis par les Rencontres pharmaceutiques d'hiver (RPH) et les Rencontres pharmaceutiques d'été (RPE) depuis 2013.
 Synonyme vieilli de .

Compétition